Умяк — річка в Удмуртії та Татарстані (Росія), ліва притока Вятки
 Умяк — село, Єлабузький район, Татарстан, Росія